Bosse steht für:
 Vorsprung im Mauerwerk aus Steinquadern, siehe Bossenwerk
 Steinquader in einem Bossenwerk, siehe Buckelquader
 einen Gegenstand, der durch Bossieren geformt wird
 Bosse (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bosse (Familie), deutsch-russische Familie
 Bosse (sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht), sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht
 Bosse (Einheit), Schweizer Volumenmaß
 Bosse (Musiker) (eigentlich Axel Bosse; * 1980), deutscher Musiker
 Gustav Bosse Verlag, deutscher Musikbuchverlag
 Bosse-Werft, ehemalige Werft in Bremen-Burg
 eine Koseform des skandinavischen Vornamens Bo, siehe Bo (Vorname)

Bosse oder La Bosse ist der Name folgender Orte:
 La Bosse (Doubs), Gemeinde im Département Doubs
 La Bosse (Sarthe), Gemeinde im Département Sarthe
 La Bosse, Gemeinde des Départements Loire-et-Cher, heute zur Gemeinde Vievy-le-Rayé (Centre)
 Bosse (Frankenfeld), Ortsteil der Gemeinde Frankenfeld im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 La Bosse (Le Bémont), Weiler der Gemeinde Le Bémont im Kanton Jura, Schweiz
 La Bosse-de-Bretagne im Département Ille-et-Vilaine, hieß bis 1920 La Bosse
 Bosse-Nunatak, ein Nunatak in Antarktika

Siehe auch:
 Boss
 Bosses